

Persone 
 Aleksandr L'vovič Naryškin (1694-1745) – politico russo
 Dmitrij L'vovič Naryškin (1764-1838) – nobile russo
 Kirill Poluektovič Naryškin (1623-1661) – nobile russo
 Konstantin Pavlovič Naryškin (1806-1880) – politico russo
 Lev Aleksandrovič Naryškin (1733-1799) – nobile russo
 Lev Kirillovič Naryškin (1664-1705) – politico russo
 Marija Konstatinovna Naryškina (1861-1929) – nobildonna russa
 Michail Michajlovič Naryškin (1798-1863) – ufficiale russo
 Natal'ja Kirillovna Naryškina (1651-1694) – seconda moglie dello zar Alessio I di Russia
 Semën Kirillovič Naryškin (1710-1775) – ambasciatore russo
 Sergej Naryškin (1954) – politico russo

Storia di famiglia 
 Naryškin – famiglia nobile russa